Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

90e régiment d'artillerie
90e régiment d'infanterie
90e régiment d'infanterie territoriale
90e régiment de marche

Homonymie d'unités militaires